Тод — имя собственное.
 Тод — старинная английская единица измерения массы шерсти.
 Тод, Коннелл (1911—2014) — новозеландский военно-морской офицер и яхтсмен, участник Второй мировой войны.
 Тод-Лейк (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Тода
 Тодд